Kršćanstvo je najzastupljenija vjera na Islandu.

Povijest
Island je jedna od zemalja gdje je kršćanstvo došlo tek poslije ranog srednjeg vijeka, a proširilo se do početka kasnog srednjeg vijeka.

Galerija

Izvori